De Kagame Inter-Club Beker is een Afrikaans regionaal voetbaltoernooi dat wordt georganiseerd door de CECAFA (Council of East and Central Africa Football Associations) en wordt beslecht tussen clubs van Centraal- en Oost-Afrika. Tot 2002 heette het de CECAFA Cup voor clubs.

Tegenwoordig nemen er clubs uit tien landen Burundi, Djibouti, Eritrea, Ethiopië, Kenia, Rwanda, Soedan, Somalië, Tanzania, Oeganda en uit het Cecafa-lid Zanzibar deel.

Voorheen namen er ook clubs uit Zambia (9× tussen 1979-1989), Malawi (17× tussen 1976-1993) en Zimbabwe (4× tussen 1982-1987) aan deel. Van het eiland Réunion nam JS Saint-Pierroise in 1997 deel. In 2009 was de club TP Mazembe uit het West-Afrikaanse land Congo-Kinshasa als gastclub op het toernooi present.

Finales 

Regionaal voetbal in Afrika